Praha-východ je označení s více významy: 

 okres Praha-východ (a instituce vázané na toto území, např. úřady, soudy, muzeum, organizační jednotky sdružení a stran apod.)
 Praha-východ (předávací nádraží), bývalá železniční dopravna na vlečce ČKD v Praze-Vysočanech
 Praha-východ (železniční terminál), zamýšlený terminál vysokorychlostní železnice v Nehvizdech v okrese Praha-východ